Спиця — конструктивний елемент колеса, що являє собою стрижень, що з'єднує центр колеса (маточину) і його обід.
 Спиця — частина курка, яка виступає в тильній його частині і забезпечує можливість ручного зведення.
 Спиця — один з тонких металевих стрижнів, що становлять каркас парасольки.
 В'язальна спиця
 Хірургічна спиця

Прізвище 

 Григорій Спиця (1911—1971) — бандурист та педагог.